Speedy Gonzales steht für:

 Speedy Gonzales, Zeichentrickfigur
 Speedy Gonzales, Originaltitel des amerikanischen Zeichentrickfilms Die schnellste Maus von Mexiko (Film) von Friz Freleng (1955)
 Speedy Gonzales (Lied), Lied von  Buddy Kaye, David Hess und Ethel Lee (um 1961)
 Speedy Gonzales – Noin 7 veljeksen poika, finnischer Spielfilm von Ere Kokkonen (1970)